Голеш може да се отнася за:

 Голеш, село в Област Силистра, България;
 Голеш, село в Област София, България;
 Голеш, село в Западните покрайнини, Сърбия;
 Голеш, връх в Гребен планина, България.